Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 9 – (znany także jako Acuerate Antwerp Open 2011) dziewiąty turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w Lotto Arena w Antwerpii (Belgia) w dniach 10–13 listopada 2011 roku.

Wzięło w nim udział ?? zawodników.

W finale Anglik Judd Trump pokonał swojego rodaka Ronnie O’Sullivana wynikiem 4–3.

Nagrody 

Zwycięzca: €10 000
II miejsce: €5 000

Półfinalista: €2 500
Ćwierćfinalista: €1 500

Ostatnia 16: €1 000
Ostatnia 32: €600
Ostatnia 64: €200

Łączna suma nagród: €50 000

Turniej główny

Runda pre-eliminacyjna

Runda 1 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 2 
Do 4 wygranych frame’ów

Runda 3 
Do 4 wygranych frame’ów

Faza główna

Górna połówka

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Dolna połówka

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Breaki stupunktowe turnieju 

Niniejsza lista obejmuje tylko breaki, które padły w fazie głównej turnieju.

  Nigel Bond 137
  Liu Chuang 136
  Dominic Dale 135
  Jack Lisowski 133, 110, 101
  Ronnie O’Sullivan 132, 118, 116, 105, 100
  Graeme Dott 130
  Judd Trump 128, 124, 119, 100
  Neil Robertson 127, 119, 105, 100
  Cao Yupeng 124
  Ricky Walden 120
  John Higgins 120
  Matthew Stevens 120
  Mark Selby 119, 118, 102
  Mark King 119
  Steve Davis 119
  Aditya Mehta 118
  Ryan Day 117
  Jamie Jones112
  Alan McManus 112, 106
  Michael Holt 110
  David Morris 109, 101
  David Hogan 108
  Jimmy White 108
  Andrew Higginson 106
  Stephen Hendry 105
  Jamie Cope 104
  Marcus Campbell 103
  Barry Pinches 103
  Mark Davis 101
  Andy Hicks 100
  Ken Doherty 100

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Antwerpii
2011 w Belgii